Aglais subpallida är en fjärilsart som beskrevs av Cockerell 1889. Aglais subpallida ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
subpallida